Agios Athanasios – comune del distretto di Limassol (Cipro)
 Agios Athanasios – ex comune della Grecia nella periferia della Macedonia Centrale